

Geografia
Campagnola Cremasca – comune italiano in provincia di Cremona
Campagnola Emilia – comune italiano in provincia di Reggio Emilia
Campagnola – frazione di Corte de' Cortesi con Cignone (CR)
Campagnola – frazione di Zevio in provincia di Verona
Campagnola – l'unica frazione di Brugine in provincia di Padova
Campagnola – località (non frazione) di Gavardo in provincia di Brescia
Campagnola – località (non frazione) di Mareno di Piave in provincia di Treviso
Campagnola – località (non frazione) di Verona
Campagnola – frazione di Marzano Appio provincia di Caserta
Campagnola – quartiere di Bergamo

Altro
Fiat Campagnola – modello di fuoristrada prodotto dalla FIAT.
Iveco Campagnola – modello di fuoristrada prodotto dalla Iveco.
Domenico Campagnola – pittore italiano.

Pagine correlate
Campagnoli
Campagnolo (disambigua)